Исмаил () — мужское имя арабского происхождения, буквально означающее — «Да услышит Бог».

Персоналии 
 Исмаил — исламский пророк, сын пророка Ибрахима (Авраама), отождествляется ветхозаветным патриархом Измаилом.
 Исмаил ибн Джафар (VIII век) — старший сын Джафара ас-Садика. эпоним шиитского течения исмаилитов.
 Исмаил Самани (849—907) — эмир из династии Саманидов, основатель феодального государства в Средней Азии.
 Абу-ль-Фида Исмаил ибн Али (1273—1331) — арабский историк и географ.
 Исмаил I (1487—1524) — шахиншах Ирана, основатель династии Сефевидов.
 Исмаил-бий (ум. в 1563) — ногайский бий, союзник царя Ивана IV.
 Исмаил (султан Марокко) (Мауля Исмаил) (ок. 1646—1727) — султан Марокко из династии Филалидов (Алавитов).
 Мулай Исмаил ибн Шериф — султан Марокко с 1672 по 1727 г.
 Измаил-паша (турецкий главнокомандующий) (1810—1865) — турецкий главнокомандующий.
 Исмаил-паша (1830—1895) — правитель Египта в 1863-79.
 Исмаил-хан (род. 1946) — афганский полевой командир.

Носители фамилии 
 Исмаил, Абдель Фаттах (1939—1986) — южнойеменский политический и государственный деятель.
 Исмаил, Али (1922—1974) — египетский композитор, автор гимна Государства Палестина.
 Исмаил, Ахмед (род. 1975) — египетский боксёр-любитель, чемпион Всеафриканских игр 2006 года и призёр Олимпийских игр 2004 года.
 Исмаил, Дургам (род. 1994) — иракский футболист.
 Исмаил, Имран (род. 1966) — пакистанский государственный деятель.
 Исмаил, Набауи (1925—2009) — египетский государственный деятель, министр внутренних дел в 1977—1982 годах.
 Исмаил, Шериф (1955—2023) — египетский политический деятель, премьер-министр Египта (2015—2018).

Деятели православной церкви 
 Исмаил Персиянин (Исмаил Халкидонский) — священномученик из Персии, пострадал в 362 при императоре Юлиане в Халкидоне. Память 17 июня ст. ст.
 Исмаил (Базилевский) — священномученик, иерей. Память: Январь 23 (новомуч.) Ноябрь 4 ст. ст.
 Исмаил (Кудрявцев) — священномученик, иерей. Память: Январь 23 (новомуч.) Сентябрь 10 ст. ст.
 Измаил (епископ Сарский) — епископ сарский, или сарайский в конце XIII — начале XIV века.

Абу Исмаил 
 Абу Исмаил Абдуллах аль-Ансари (1006—1089) — известный суфий-ханбалит, персидский поэт.
  (род. 1961) — египетский адвокат, политик, салафит.

Населённые пункты 
 Исмаил — деревня в Мари-Турекском районе Республики Марий Эл.

Фамилии 
 Исмаилов
 Исмагилов
 Измайлов

См. также 
 Измаил
 Исмайли
 Исмаилизм